Trissolcus basalis — вид паразитических наездников-яйцеедов из семейства Scelionidae (Telenominae). Используется в биоконтроле вредителей. Встречается космополитно.

Описание 
Мелкие перепончатокрылые наездники, длина тела около 1 мм: самки 1,07—1,28 мм, самцы 0,91—1,24 мм. Обладают компактным телом: голова грудь и брюшко чёрные. Личинки развиваются в яйцах клопов Pentatomidae (Pentatomomorpha). Известен как паразитоид клопа-щитника Nezara viridula, серьёзного вредителя сои, риса, хлопчатника.

Классификация 
Вид был впервые описан в 1858 году английским энтомологом Томасом Уолластоном (1822—1878) в составе рода теленомус под названием . Среди палеарктических представителей рода Trissolcus вид T. basalis наиболее похож на Trissolcus semistriatus, с которым у него сходные эпистернальные ямки, удаленные как от постацетабулярной борозды, так и от мезоплевральной ямки, а также отсутствие грубой макроскульптуры на мезоскутуме и мезоскутеллуме.
Trissolcus basalis также похож на Trissolcus elasmuchae, от которого он отличается по отсутствию четко выраженной паракоксальной борозды в вентральной половине метаплеврона и по форме эпистернальных ямок, которые у T. elasmuchae в виде более или менее непрерывной линии от заднеацетабулярной борозды до мезоплевральной ямки.

Примечания

Литература 
 Козлов М. А. 4. Сем. Scelionidae — Сцелиониды. // Определитель насекомых Европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Вторая часть. Л.: «Наука», 1978. с. 608—646.
 Кононова С. В. (1995) [25. Сем. Scelionidae.] Стр. 57—121 в кн.

Ссылки 
 Scelionidae на сайте tolweb.org
 Scelionidae на сайте biolib.cz

Сцелиониды
Животные, описанные в 1858 году